

Geografia

Comuni
 Aiello Calabro – comune italiano in provincia di Cosenza
 Aiello del Friuli – comune italiano in provincia di Udine
 Aiello del Sabato – comune italiano in provincia di Avellino

Frazioni
 Aiello – frazione di Baronissi (SA)
 Aiello – frazione di Castel San Giorgio (SA)
 Aiello – frazione di Crognaleto (TE)

Persone
 Arturo Aiello (1955) – vescovo cattolico italiano
 Barbara Aiello (1947) – prima rabbina italiana
 Danny Aiello (1933-2019) – attore statunitense
 Elena Aiello (1895-1961) – religiosa italiana
 Ferdinando Aiello (1972) – politico italiano
 Giovanni Aiello (1946-2017) – poliziotto italiano
 Joe Aiello (1890-1930) – mafioso italo-americano
 Laurent Aiello (1969) – pilota automobilistico francese
 Maurizio Aiello (1969) – attore italiano
 Michele Aiello (1953) – prestanome di Bernardo Provenzano
 Pier Francesco Aiello (...) – produttore cinematografico e attore italiano
 Piera Aiello (1967) – testimone di giustizia italiana
 Piero Aiello (1956) – politico italiano
 Rosaria Aiello (1989) – pallanuotista italiana
 Stevie Aiello (1983) – musicista, cantautore e produttore discografico statunitense
 Aiello (1985) – cantante italiano

Varianti 
 Giovanni d'Aiello (...-1169) – vescovo cattolico italiano
 Renato D'Aiello (1959) – sassofonista italiano